Цурцах () — округ в Швейцарии. Центр округа — Бад-Цурцах.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 129,99 км². Население 35 041 человек (2020 год). Официальный код — 1911.

Коммуны округа 

 Ранее существовавшие коммуны

Ссылки 

Округа Аргау